Crankin' é o segundo álbum solo pelo cantor e guitarrista escocês Billy Rankin, lançado em Julho de 1985.

Faixas 
 Come On Boys (3:10)
 One More Night (4:07)
 London Calling (3:45)
 Get Me Outta Here (3:00)
 You Don't Have To Go (4:13)
 Look Back In Anger (3:42)
 Better Than You (3:33)
 Take Another Look (3:11)
 Crankin' Up The Handle (3:28)
 Oh Rose (3:26)

Álbuns de 1985
Álbuns de hard rock